Juridisk Forening har flere betydninger:

 Juridisk Forening (København)
 Juridisk Forening SDU